Triunfo ist der Name folgender Orte:

Brasilien
 Triunfo (Paraíba)
 Triunfo (Pernambuco)
 Triunfo (Rio Grande do Sul)
 Triunfo Potiguar (Rio Grande do Norte)

Ecuador
 Triunfo Dorado, Parroquia rural im Kanton Centinela del Cóndor der Provinz Zamora Chinchipe

Peru
 Triunfo (Chachapoyas)

Triunfo ist der Eigenname von:
 Triunfo (Verein), ein uruguayischer Fußballverein
 Triunfo, einer Rebsorte

Siehe auch
 El Triunfo